Viking kan syfta på:

 Viking – nordiska sjöfarare från tiden 800–1100
 Vikingatiden – tidsperioden 800–1100 e.kr. i norden
 Vikingaskepp – fartygstyp under vikingatiden, se långskepp
 Viking (namn) – ett mansnamn av nordiskt ursprung
 Viking (rollspel) – namnet på ett svenskt rollspel som utspelar sig på vikingatiden
 Viking Air –  en kanadensisk tillverkare av flygplan. flygplansdelar och reservdelar

Farkoster
 Barken Viking – ett segelfartyg
 Vikingprogrammet – två amerikanska rymdsonder, Viking 1 och Viking 2, som landat på Mars
 Viking (satellit) – den första svenska satelliten
 Viking (vikingaskepp) – replik av Gokstadsskeppet
 Vickers Viking – brittiskt passagerarflygplan i tjänst 1946–1969
 Lockheed S-3 Viking – amerikanskt ubåtsjaktflygplan i tjänst 1974–2016
 Viking CL-415EAF – en kanadensisktillverkad vattenbombare

Varumärken
 Volvo Viking – Volvo 939, en lastbil från 1960-talet
 Husqvarna Viking – Husqvarnas varumärke för symaskiner
 Viking Airlines – ett svenskt flygbolag (2003–2010)
 Viking Line – rederi
 Royal Viking – hotell
 Viking Press – amerikanskt bokförlag
 Viking, ett varumärke för fordonsdäck och skor med ursprung i Viking-Askim (Askim Gummivarefabrik)

Sport
 Viking FK – en fotbollsklubb i Stavanger
 FC Viikingit – en finländsk fotbollsklubb från Helsingfors

Geografi

Kanada 

 Viking, Alberta, ort,

USA 

 Viking (ort i USA), Minnesota, Marshall County,

Se även
 Vikingarna – flera betydelser
 5. SS-Panzer-Division Wiking – en militär enhet i Nazityskland under andra världskriget.
 Nordmän – de nordgermanska folken i Norden varifrån vikingarna kom

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar